Жульєн Колс (фр. Julien Cools; нар. 13 лютого 1947, Реті, Бельгія) — бельгійський футболіст.
 Андре Колс - політичний діяч, Соціалістична партія Бельгії.